Bailin steht für:
 die Gemeinde Bailin (柏林乡) im Kreis Shucheng in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Bailin (Shucheng)
 die Gemeinde Bailin (柏林乡) im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Bailin (Wudu)
 die Gemeinde Bailin (柏林乡) im Kreis Xichou in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Bailin (Xichou)
 die Gemeinde Bailin (柏林乡) im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bailin (Yingshan)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bailin (Dazhu)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Stadtbezirk Jiangjin in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Bailin (Jiangjin)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Kreis Pingyi in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Bailin (Pingyi)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Kreis Yongxing in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Bailin (Yongxing)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Stadtbezirk Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bailin (Youxian)
 die Großgemeinde Bailin (柏林镇) im Stadtbezirk Zhangwan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Bailin (Zhangwan)

Bailin ist der Familienname folgender Personen:
 Hella Bailin (1915–2006), US-amerikanische Künstlerin deutscher Herkunft